Kila församling kan syfta på:
Kila församling, Karlstads stift – en församling i Säffle pastorat i Nors kontrakt i Karlstads stift
Kila församling, Västerås stift – en församling som ingår i Kumla pastorat i Norra Västmanlands kontrakt i Västerås stift
Kila församling, Strängnäs stift – var en församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun i Södermanlands län